S7 oder S 7 steht für:
 S-Bahn-Linie 7 (Berlin)
 S-Bahn-Linie 7 (Mitteldeutschland)
 S-Bahn-Linie 7 (München)
 S-Bahn-Linie 7 (Rhein-Ruhr), auch genannt Der Müngstener
 S-Bahn-Linie 7 (Steiermark)
 S-Bahn-Linie 7 (Wien)
 Fürstenfelder Schnellstraße (Österreich)
 Droga ekspresowa S7 (Schnellstraße in Polen)
 S7 (Paralympics), eine Starterklasse der Schwimmer in Paralympischen Sportarten
 Preußische S 7, preußische Lokomotive
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge von den Seychellen, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 S7 Airlines, russische Fluggesellschaft
 Samsung Galaxy S7, Mobiltelefon von Samsung
 Programmiersoftware STEP 7 der Simatic-S7-Controller-Familie von Siemens
 Sportvariante des Audi A7
 BYD S7, chinesisches Sport Utility Vehicle
 Huansu S7, chinesisches Sport Utility Vehicle
 JAC S7, chinesisches Sport Utility Vehicle
 Saleen S7, US-amerikanischer Supersportwagen

S07 steht für:
 HMS Sealion (S07), britisches Uboot der Porpoise-Klasse (1956)

S-7 steht für:
 Rans S-7 Courier, US-amerikanisches Flugzeug von Rans Designs
 USS S-7 (SS-112), US-amerikanisches Uboot der S-Klasse (United States Navy)
 S-7 (sowjetisches Uboot), sowjetisches Uboot der Srednjaja-Klasse

S.7 steht für:
 Ambrosini S.7, italienisches Flugzeug von SAI Ambrosini, Vorgänger der Ambrosini Sagittario

S.VII steht für:
 SPAD S.VII, französisches Doppeldecker-Jagdflugzeug

Abkürzung